

Posições desportivas 
 Atacante (futebol)
 Atacante (voleibol)
 Pivô (basquete)

Desambiguações de esportes